Józef Łyżwiński, później Żymierski (1902-1982), pułkownik Wojska Polskiego
 Michał Łyżwiński, później Żymierski (1890-1989), oficer, Marszałek Polski, polityk
 Stanisław Łyżwiński (1954-), polityk, związkowiec, rolnik, przedsiębiorca

 Zobacz też
 Barbara Matynia-Łyżwińska (1922-2010), architektka, pedagog
 Wanda Łyżwińska (1953-), polityk, rolnik